AFI Awards steht für:

 American Film Institute Awards, US-amerikanischer Filmpreis, siehe American Film Institute #AFI Awards
 Australian Film Institute Awards, australischer Filmpreis (1958–2010), seit 2011 AACTA Awards